Craig Thomas (politicus), een Amerikaans politicus en landbouwkundige
Craig Thomas (schrijver) (1942-2011), een Brits schrijver
Craig Thomas (scenarioschrijver), een Amerikaans scenarioschrijver

Zie ook 
 Thomas (doorverwijspagina)